Cocoșești se poate referi la:

 Cocoșești, Alba			
 Cocoșești, Prahova

Vezi și 
 Cocoș (nume de familie)
 Râul Cocoș (dezambiguizare)
 Râul Cocoșul (dezambiguizare)

Toponime românești